Il congresso si diverte (Der Kongreß tanzt) – film del 1931 diretto da Erik Charell
 Il congresso si diverte (Der Kongreß tanzt) – film del 1955 diretto da Franz Antel, remake del precedente